Castelul Huniazilor se poate referi la: 
 Castelul Hunedoarei
 Castelul Huniade din Timișoara